Yoshimoto se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl M. Yoshimoto
 Hiroshi Yoshimoto